Martin Reynders (Zwolle, 11 april 1972) is een Nederlands voetbaltrainer en voormalig voetballer. Later werd hij ondernemer en trainer van CSV '28 tot hij in november 2018 niet meer op de bank zat. Het contract met Reijnders werd per januari 2019 ontbonden.

Statistieken

Erelijst

Met  FC Haka

Zie ook
 Lijst van spelers van PEC Zwolle
 Lijst van spelers van FC Den Bosch
 Lijst van spelers van SC Veendam

Nederlands voetbalcoach
Nederlands voetballer